Top Teams Cup 2006-2007 – torneo di pallavolo femminile
 Top Teams Cup 2006-2007 – torneo di pallavolo maschile